Oelert ist der Familienname folgender Personen:

Hellmut Oelert (* 1936), deutscher Herzchirurg und Hochschullehrer
Walter Oelert (* 1942), deutscher Physiker